Чираа-Бажи — Сільське поселення (сумон) Чираа-Бажи (тув. Чыраа-Бажы) входить до складу Дзун-Хемчицького кожууну Республіки Тива Російської Федерації.
 Кок-Чираа — Сільське поселення (сумон) Кок-Чираа () входить до складу Улуг-Хемського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.Адміністративний центр село Ариг-Бажи.
 Кизил-Чираа — Сільське поселення (сумон) Кизил-Чираа () входить до складу Тес-Хемського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.
 Ак-Чираа (тув. Ак-Чыраа) — населений пункт у Республіці Тива, Росія, в Овюрському кожууні.